Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2006 вдесяте проводився під егідою ААФУ, тривав з 9 травня по 1 жовтня 2006 року.

Перший етап

Група 1 

Найкращий бомбардир:  («Сокіл» Суховоля) — 5.

Група 2 

Найкращий бомбардир:  («Хіммаш» Коростень) — 4.

Група 3 

Найкращі бомбардири:  (ФК «Велика Багачка»),  («Локомотив» Дворічна),  («Шахтар» Конотоп) — по 1.

Група 4 

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Свердловськ) — 2.

Група 5 

Найкращий бомбардир:  («Іван» Одеса) — 4.

Група 6 

Найкращі бомбардири:  і  («Ходак» Черкаси),  (ФК «Біляївка») — по 2.

Другий етап

Група 1 

Найкращий бомбардир:  («Хіммаш» Коростень) — 5.

Група 2 

Найкращі бомбардири:  і  («Грань» Бузова) — по 3.

Група 3 

Найкращий бомбардир:  (ФК «Біляївка») — 3.

Група 4 

Найкращий бомбардир:  («Шахтар» Конотоп) — 4.

Фінальний турнір

Півфінал 
(21 вересня — 24 вересня 2006 року)

Група 1 
смт Баришівка, Київська область

Найкращий бомбардир:  («Грань» Бузова) — 3.

Група 2 
м. Свердловськ, Луганська область

Найкращий бомбардир:  («Ходак» Черкаси) — 3.

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Шахтар» (Свердловськ), учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Нива-Світанок» (Вінниця), учасники аматорського чемпіонату України «Арсенал» (Біла Церква), «Олімпік» (Кіровоград), «Поділля-Хмельницький».

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2006—2007
 Кубок України з футболу 2006—2007
 Кубок України з футболу серед аматорів 2006

Джерела 
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 3 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 4 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 5 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Перший етап. Група 6 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Другий етап. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Другий етап. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Другий етап. Група 3 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Другий етап. Група 4 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Півфінал. Група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Півфінал. Група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України серед аматорів 2006. Фінал — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 2006 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

2006 у футболі
2006 в українському спорті